Монтаньо:

 Монтаньо, Алисия (род. 1986) — американская легкоатлетка, которая специализируется в беге на средние дистанции.
 Монтаньо, Виктор (род. 1984) — колумбийский футболист, нападающий французского клуба «Монпелье».
 Монтаньо, Эдсон (род. 1991) — эквадорский футболист, нападающий клуба «Барселона» Гуаякиль и сборной Эквадора.